Croonen ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus Croonen (geb. 1964), deutscher Fußballspieler
 Maria Croonen (1925–2021), deutsche Opernsängerin (Sopran)